

Форт-Вашингтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Форт-Вашингтон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Форт-Вашингтон — переписна місцевість, штат Пенсільванія